Things Viral – album zespołu Khanate.
 V/H/S: Viral – amerykański film grozy z 2014 roku.
 Viral (film) – amerykański film fabularny z 2016 roku.
 Pochodzące z języka angielskiego określenie marketingu wirusowego ().